Green Acres hace referencia a varios artículos:

Localidades en Estados Unidos
  Green Acres (California);
  Green Acres (Dakota del Norte);
  Green Acres (Washington).

Greenacres
Greenacres (California)
Greenacres (Florida)